Pecado peut désigner :
 Pecado, un genre d'araignées ;
 Pecado, une mini-série portugaise, diffusée par la chaîne TVI, à partir du 25 septembre 2021.

Voir aussi 
 Pecado impudicus, une espèce d'araignées